Catherine Hardwicke – scenografa, regista, sceneggiatrice e produttrice cinematografica statunitense
 Cedric Hardwicke – attore britannico
 Edward Hardwicke – attore britannico
 Conte di Hardwicke – titolo nella Pari della Gran Bretagna

Pagine correlate
Hardwick